Săveni se poate referi la:

 Localități din România
Săveni - oraș din județul Botoșani
Săveni - localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
Săveni - localitate din județul Iași

Vezi și 
 Sava (dezambiguizare)
 Savu (dezambiguizare)
 Săvești (dezambiguizare)
 Săvescu (dezambiguizare)
 Săvinești (dezambiguizare)

Toponime românești